Днище: 
 Днище — расстояние в один день пути в Древней Руси.
 Днище — название основания какого-либо механизма или конструкции, например, автомобиля, корабля и так далее.
 Днище — название самой низкой и выположенной части эрозионной формы рельефа, в пределах которой располагается тальвег временного водотока, прорезающего форму.